Chodorowitsch (, wiss. Transliteration ) ist der Familienname von:

 Sergei Dmitrijewitsch Chodorowitsch
 Tatjana Sergejewna Chodorowitsch